Такт в техніці — відрізок часу, окрема стадія деякого циклічного процесу.
 Такт в електроніці — синхронізуючий імпульс.
 Такт в музиці — відрізок музичного твору, що починається на сильну долю і закінчується перед наступною сильною долею.
 Такт в поведінці — почуття міри.

Багатозначні терміни